Världsmästerskapet i handboll för damer 1990 spelades i Sydkorea under perioden 24 november-9 december 1990. Sovjetunionen vann turneringen före Jugoslavien och Östtyskland. Noterbart är att fastän turneringen spelades mer än en månad efter Tysklands återförening den 3 oktober 1990, spelade Västtyskland och Östtyskland här fortfarande med de separata lag som kvalificerat sig.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Källor
  

1990 i Sydkorea
Internationella handbollstävlingar i Sydkorea
Handbollssäsongen 1990/1991
1990
WP:Projekt Korea